Крутиха — топоним в России.

Реки 
 Крутиха (приток Бащелака) — в Алтайском крае
 Крутиха (приток Оби) — в Алтайском крае
 Крутиха (приток Порозихи) — в Алтайском крае
 Крутиха (приток Язевки) — в Алтайском крае
 Крутиха (приток Верхней Ерги) — в Вологодской области
 Крутиха (приток Елбаша)
 Крутиха (приток Ини) — в Новосибирской области
 Крутиха (приток Тары) — в Новосибирской области
 Крутиха (приток Бисерти) — в Свердловской области
 Крутиха (приток Пышмы) — в Свердловской области
 Крутиха (приток Юрмыча) — в Свердловской области
 Крутиха (река, впадает в море Лаптевых) — на Таймыре.
 Крутиха (приток Мудьюги)
 Крутиха (приток Ушки)

Населённые пункты 
 Крутиха — село в Крутихинском районе Алтайского края.
 Крутиха — посёлок в Топчихинском районе Алтайского края.
 Крутиха — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Крутиха — село в Далматовском районе Курганской области.
 Крутиха — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Крутиха — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Крутиха — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Крутиха — село в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Крутиха — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Крутиха — посёлок в Режевском городском округе Свердловской области.